Алимбеков — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители 
 Алимбеков, Ашимбек (1882—1950) — старший чабан колхоза «Аши-Су» Абралинского района Семипалатинской области, Герой Социалистического Труда.
 Алимбеков, Мусабек Тургынбекович (род. 1954) — казахский и советский государственный деятель.

